Tarucus louisae är en fjärilsart som beskrevs av Sharpe 1898. Tarucus louisae ingår i släktet Tarucus och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
louisae